Damallsvenskan 2005 i fotboll spelades 16 april-22 oktober 2005. Serien hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Division 1 i fotboll för damer 2005

Källor 

 Resultaten i Damallsvenskan 2005 på fotbollsförbundets webbplats

Fotboll i Sverige 2005
2005
Fotbollssäsongen 2005